L'édition 2010 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Andrey Golubev remporte l'épreuve en simple, Marc López et David Marrero celle en double.

Faits marquants

Dénomination 
Le tournoi abandonne la précision International, l'édition se nomme ainsi : German Open Tennis Championships.

Forfaits 
On compte trois forfaits parmi les 16 têtes de série du tournoi : David Ferrer est blessé à l'épaule droite tandis que Gaël Monfils et Guillermo García-López ont tous deux une entorse à la cheville.

Lauréats 
Andrey Golubev remporte son  en simple en battant en finale Jürgen Melzer.

En double, Marc López et David Marrero remportent leur  ensemble en battant en finale Jérémy Chardy et Paul-Henri Mathieu. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Tennis masculin en 2010
Sport en Allemagne en 2010
Tennis en juillet 2010